Корве́т — класс боевых надводных военных кораблей, предназначенных для сторожевой и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз (ВМБ).

Основные задачи современных корветов — противолодочная оборона корабельного соединения (конвоя) или берегового объекта (ВМБ, порта и т. п.). Слово «корвет» предположительно происходит от термина  — разновидность римского торгового корабля, который в свою очередь образован от  — «корзина».

История 
Название класса «корвет», происходит из системы классификации французского флота. 

В Королевском военно-морском флоте Великобритании до 1830-х годов класс «корвет» не вводился, а подобные лёгкие корабли относились к классу «шлюп» ().

В эпоху парусного флота корветом называли трёхмачтовый военный корабль XVII—XIX веков водоизмещением от 460 т и больше
с прямым парусным вооружением, имевший на вооружении 18—30 орудий малого и среднего калибра, размещенных только на верхней палубе (открыто), и используемый для разведывательной и посыльной службы.

Согласно другому источнику корветы появились столетием позже — в XVIII веке. Это был трёхмачтовый корабль водоизмещением 400—600 т, несущий полное прямое парусное вооружение и до 32 орудий. Помимо посыльной службы иногда привлекался для решения крейсерских задач.

В составе Российского императорского флота корабли класса «корвет» состояли на службе в конце XVIII — начале XIX века. Но есть сведения, что парусные корветы все еще строились до середины XIX века.

Парусный корвет, в системах классификации боевых кораблей всех флотов, по водоизмещению (размерениям и себестоимости постройки), боевому потенциалу (составу артиллерийского вооружения и району плавания) — занимал промежуточное положение между парусным фрегатом и бригом.

С 1840-х годов для военно-морских флотов Франции и Англии начали строить парусно-паровые колёсные корветы с полным парусным вооружением и колёсным движителем, приводимым в действие паровым двигателем.

В апреле 1853 года, накануне Крымской войны(1853—1856) обнародовано Высочайшее Повеление российского императора Николая I: «о том, что ввиду применения винтовых кораблей во флотах Англии и Франции, других,[кроме] как с винтовым двигателем, в России не закладывать».

Опыт Крымской войны ясно показал преимущества парового двигателя и винтового движителя. На вооружении флотов все еще оставались корветы парусно-колёсные, но с конца 1860-х им на смену уже повсеместно пришли парусно-винтовые корветы.

В 1876 году в Англии были заложены серийные парусно-винтовые корветы (англ. «steam corvettes») типа «Comus», которые впервые в мире в своём классе несли бронепалубную систему защиты и являлись первыми британскими кораблями водоизмещением менее 3000 тонн с металлическим корпусом и полным парусным вооружением. 

В начале 1880-х годов в системе английского флота бронепалубные парусно-винтовые корветы были отнесены к классу «крейсер» в подклассе «крейсера 2-го класса». С 1888 года — отнесены к подклассу «крейсер 3 класса» (англ. «third-class cruisers»).

Со второй половины XIX века парусно-винтовые корветы, наряду с парусно-винтовыми клиперами, составили основу крейсерских сил Российского флота.

С 1892 года в соответствии с утверждением в российском флоте новой классификации кораблей корветы отнесены к классу «крейсер», в подклассе «крейсер II ранга, или крейсер 3-го класса»<ref>Мельников Р. М. Крейсер «Очаков». —  Ленинград: Судостроение, 1986 — С. 9.</ref> .

Вплоть до 1907 года (до утверждения очередной новой классификации боевых кораблей в системе ВМФ Российской империи), очевидным наследием ушедшей парусной эпохи являлось традиционное разделение крейсеров по водоизмещению на две ветви — «фрегатского» и «корветского» рангов.

 Современные корветы 

В настоящее время корветами считаются эскортные корабли специальной постройки, появившиеся в ВМС США и Великобритании в период Второй мировой войны. 

 Водоизмещение: 500—1600 т;
 Скорость: 16—20 узлов (30—37 км/ч); 
 Вооружение: 
артиллерийские установки калибра 76—102 мм;
зенитные автоматы калибра 20—40 мм; 
бомбомёты;  
глубинные бомбы.

Корветы оборудованы радиолокационными и гидроакустическими средствами 
воздушного и подводного наблюдения. С развитием ракетного оружия оснащаются ракетными установками. Самые массовые корветы Второй мировой войны — корветы типа «Флауэр».

В ВМФ СССР класс корветов не выделялся: с позиции советской классификации корветы соответствуют подклассу противолодочных кораблей – сторожевым кораблям (ближней зоны, в отличие от фрегата — сторожевого корабля дальней зоны). 

Российские боевые корабли проекта 20380 (тип «Стерегущий») отнесены к классу многоцелевых кораблей и подклассу корветов. 

Советские (российские) корабли
в классификации НАТО:
 Малые противолодочные корабли / Корветы противолодочные;
 Малые ракетные корабли / Корветы ракетные.

Также к ракетным корветам относят большие ракетные катера (например, ракетные катера проекта 1241/1241.1).

Во флотах других государств также применяется термин «корвет» для классификации военных кораблей:  
  в Италии; 
  в Аргентине, Испании и Доминиканской республике; 
  в Бразилии.

В ряде стран после Второй мировой войны корветы как класс появились в результате эволюции больших катеров.

Во второй половине XX века большие катера становятся многоцелевыми малотоннажными кораблями прибрежного действия и к 1970-м годам подразделяются на ракетные и противолодочные. 

С конца 1980-х годов наряду с ракетным вооружением большие катера получили опускаемую гидроакустическую станцию и 324-мм торпедные аппараты. В середине 1990-х годов  вооружение дополнили лёгкими вертолётами (в настоящее время беспилотными) для выдачи целеуказания противокорабельным ракетам, поскольку дальность стрельбы ПКР достигла 120—150 км. В результате водоизмещение таких катеров доросло до 1200—1500 т, и эти корабли в некоторых флотах стали называть корветами.

 См. также 
 Эскадренный миноносец
 Противолодочный корабль
 Охотник за подводными лодками
 Littoral combat ship
 Капитан корвета — аналог капитана 3 ранга в романо- и германоязычных странах

 Примечания 

 Литература 
 
 

 Ссылки 

 Сергей Сокут.'' Корветы вместо крейсеров. Независимое военное обозрение, 28 декабря 2001.  — Новые российские корветы проекта 20380.

Корветы
Типы военных кораблей